Кравцо́ва Мари́я Вита́льевна (псевдоним — Ма́риКа; ) — российская телеведущая, дизайнер одежды, бывшая российская топ-модель.

Биография 

Мария Кравцова родилась 22 февраля 1985 года в Москве. Окончила Российский Государственный Гуманитарный Университет по специальности — PR.

Как и положено Маша училась в общеобразовательной школе, всегда добросовестно выполняла домашние задания. Когда Маше исполнилось 12 лет, мама отдала её в школу моделей Вячеслава Зайцева. Зайцев сразу разглядел в девочке талант и оставил заниматься во взрослой школе моделей бесплатно.

В 15 лет Мария закончила 9 классов, 10-й и 11-й сдала экстерном и полностью посвятила себя модельному бизнесу. Карьера Маши благодаря усердной работе начала заметно расти. Первая обложка журнала «Cool Girl» в 13 лет, затем «Крестьянка», «Oops!», «Fit for Fun», потом уже «Harper's Bazaar», «Playboy», «XXL», «FHM» и другие. Съемки в видеоклипах популярных артистов, таких как Руки Вверх — «18 мне уже», съемки в рекламе, Coca Cola, 7 Up, M&Ms, Samsung, Снежная Королева, Спорт Мастер и многие другие. Ни один показ на Неделе Моды в Москве уже не обходился без участия модели Маши Кравцовой. В 16 лет Мария Кравцова получает титул 1-й «Вице-Мисс Москва-2001», принимает участие во множестве конкурсов, в том числе в престижнейшем конкурсе международного уровня «Супер-модель Мира» (Super model of the World), в котором когда-то принимали участие такие супер-модели как Синди Кроуфорд, Стефани Сеймур, Линда Евангелиста, Карен Мюльдер, Адриана Лима. С 2001 года Маша Кравцова представительница крупнейших модельных агентств Москвы, President, Point, Modus Vivendi’s, легендарного Red Stars. В 2002 году Машу номинируют на премию «Овация 2002» как Лучшая модель года. С этого же года и по сей день Мария Кравцова входит в «Top 100 самых красивых людей Москвы». С 2002 года Марию Кравцову называют одной из немногих русских супер-моделей.

Добившись успеха в модельном бизнесе, Маша начала искать что-то новое. В 2005 году Мария Кравцова успешно дебютирует на канале MTV Россия в роли ведущей музыкального хит-парада «Euro-top 20» под псевдонимом МариКа (сокращение от имени МАРИя КравцовА). Карьера модели постепенно отходит на второй план, у МариКи появляются всё новые и новые программы на MTV. За время работы на MTV Мария Кравцова вела передачи: «Элементарный секс», «Ночной флирт», «Пятеро в отрыве», «Гид по стилю», «Бабий бунт» и другие. В 2010 году вернулась на MTV и вела программу «Шопоголики».

В 2007 году Мария Кравцова становится ведущей шоу «Танцы без правил» на канале ТНТ. Осенью 2007 года Мария Кравцова предстает в роли дизайнера одежды, под собственным брендом «Masha Kravtsova», выпуская свою первую коллекцию в рамках Недели Моды в Москве под названием «Да..Да..Да..Еще!» (сезон весна-лето 2008). Весной 2008 года Маша Кравцова представляет свою вторую коллекцию одежды в рамках Russian Fashion Week сезона осень-зима 2008—2009 под названием «ЗиМарика». На данный момент Маша Кравцова представила 4 свои коллекции одежды, наготове уже пятая.

В конце 2008 года Маша Кравцова заняла первое место на конкурсе «Звездная Мисс Россия». Сейчас Маша Кравцова — телеведущая и дизайнер, она также успела попробовать себя в качестве актрисы, снявшись в телесериале «Каменская», сериале «Клуб», и в «Самом лучшем фильме», что не принесло ей популярности.

В 2012 году вышла замуж за бизнесмена.

Коллекции 
 «Да..Да..Да..Еще!» сезон весна-лето 2008 в рамках Недели Моды в Москве
 «ZiMarika» сезон осень-зима 2008/2009 в рамках Russian Fashion Week
 «А мне больше нравится небо на каждый день…» сезон весна-лето 2009 в рамках Russian Fashion Week
 «Коллекция № 4» сезон осень-зима 2009/2010 в рамках Russian Fashion Week
 «Коллекция № 5» сезон весна-лето 2010 в рамках Milan Fashion Week и Russian Fashion Week
 «MuscoviteS by Masha Kravtsova» сезон осень-зима 2010/2011 в рамках Russian Fashion Week
 «MuscoviteS by Masha Kravtsova» сезон весна-лето 2011 в рамках Russian Fashion Week
 «MuscoviteS by Masha Kravtsova» сезон осень-зима 2011/2012 в рамках Russian Fashion Week

ТВ-графия 
 Элементарный секс на MTV
 Euro Top 20 на MTV
 Мировой чарт на MTV
 Ночной флирт на MTV
 Найди ID на MTV
 Гид по стилю на MTV
 Бабий Бунт на MTV
 Пятеро в отрыве на MTV
 Танцы без правил на ТНТ
 Шопоголики на MTV

Фильмография 
 2003 — сериал Каменская 3 (серия Седьмая Жертва) — мама «Шутника»
 2006 — сериал Здрасьте, я ваше папо! (6 серия) — в роли самой себя
 2006 — сериал «Клуб» (1 сезон, серия 11) — в роли самой себя
 2007 — сериал «Клуб» (3 сезон, серия 5) — в роли самой себя
 2007 — мультфильм В гости к Робинсонам — тетя Билли (озвучка)
 2007 — Самый лучший фильм — проститутка № 2
 2008 — Платон — в роли самой себя
 2012 — 8 первых свиданий — режиссёр шоу
 2013 — Остров везения

Ссылки 
 
  — видеоподтверждение
 

Фотомодели России
Виджеи «MTV Россия»
Модельеры России
Фотомодели по алфавиту
Выпускники РГГУ